O Troféu Colombino de 1988 foi a 24ª edição do tradicional torneio amistoso Troféu Colombino. Esta edição foi disputada por quatro clubes em duas semifinais, com os vencedores disputando o título.

Equipes participantes 
  Cruzeiro
  Flamengo
  Recreativo de Huelva
  Real Zaragoza

Confrontos

Ficha Técnica das Partidas

Semifinais 
 Semifinal 1

 Semifinal 2

Disputa de 3º Lugar

Final

Classificação

Campeão

Ligações externas 
 www.campeoesdofutebol.com.br

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos da Espanha entre clubes de futebol‎
1988 no futebol